

Шпайхер (Німеччина) — місто, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Шпайхер — громада в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден